Neve Electronics, een voormalig producent van audio-apparatuur (1961-1992), later samengegaan met AMS tot AMS Neve
 Rupert Neve (1926-2021), de oprichter van bovenstaande bedrijven en ontwerper van zeer hoogwaardige studioapparatuur.
 Neve (band), een Amerikaanse band
 Neve-ILO, een Duits historisch merk motorfietsen